Witold Wróblewski (1839–1927), polski geograf, nauczyciel, dyrektor Państwowego Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 Witold Wróblewski (1921–1945), polski harcerz
 Witold Wróblewski (1938–2014), polski filolog
 Witold Wróblewski (ur. 1959), prezydent Elbląga